Парадът на победата е военен парад, ознаменуващ победа във въоръжен конфликт.

Антифашистка коалиция 
 Берлински парад на победата (1945), ознаменуващ победата на Антифашистката коалиция над Тристранния пакт във Втората световна война.

Великобритания 
 Лондонски парад на победата (1815), ознаменуващ победата в Наполеоновите войни;
 Лондонски парад на победата (1919), ознаменуващ победата в Първата световна война;
 Лондонски парад на победата (1946), ознаменуващ победата във Втората световна война;
 Лондонски парад на победата (1982), ознаменуващ победата във Фолклендската война.

Съветски съюз 
 Московски парад на победата (1945), ознаменуващ победата във Втората световна война.

Съединени щати 
 Нюйоркски парад на победата (1946), ознаменуващ победата във Втората световна война.

Франция 
 Парижки парад на победата (1919), ознаменуващ победата на Франция над Централните сили в Първата световна война.

Вижте също 
 Триумф
 Триумфална арка
 Овация